Plaats in Indonesië
 Karangturi (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangturi (Gondangrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karangturi (Kroya), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangturi (Mrebet), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Karangturi (Sumbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangturi (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Karangturi (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Karangturi (Munjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java